Spar- und Bauverein steht für

 Spar- und Bauverein Dortmund, 1893 gegründete Wohnungsbaugenossenschaft mit Spareinrichtung
 Spar- und Bauverein Gehrden, 1913 in Gehrden
 Spar- und Bauverein (Hannover), älteste, 1885 in Hannover gegründete Wohnungsgenossenschaft
 Spar- und Bauverein Konstanz, 1896 in Konstanz gegründet, im Raum Konstanz einer der größten Vermieter, ist sowohl Wohnungsbaugenossenschaft als auch Spareinrichtung für seine Mitglieder 
 Spar- und Bauverein Mannheim, 1895 gegründete Wohnungsbaugenossenschaft mit Spareinrichtung für Mitglieder und Genehmigung als Kreditinstitut
 Spar- und Bauverein Paderborn, 1893 in Paderborn gegründet, größter Wohnungsanbieter in Paderborn
 Spar- und Bauverein Solingen, 1897 in Solingen gegründet, größter Wohnungsanbieter in Solingen
 Spar- und Bauverein Wülfel und Umgebung, war eine im 19. Jahrhundert in Wülfel gegründete Wohnungsbaugenossenschaft